Rahmel ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Friedrich von Rahmel (1727–1795), preußischer Landrat; siehe: Caspar Friedrich von Ramel
 Ole Rahmel (* 1989), deutscher Handballspieler
 Valentin Rahmel, deutscher Produzent von Let’s-Play-Videos, bekannt als Sarazar
 Willy Rahmel (1882–1971), deutscher Staatsanwalt

Rahmel steht für:
 Rahmel, Stadt in Westpreußen, heute in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Rumia

Siehe auch:
 Ramel